DPU est un sigle qui peut signifier :
 droit de préemption urbain, en droit de l'urbanisme français ;
 droits à paiement unique, dans la Politique agricole commune en France ;
 dossier patient des urgences, un logiciel gratuit de gestion des services d'urgences ;
 durée pratique d'utilisation, une inscription sur les étiquettes des produits de construction du bâtiment (colle, ciments, enduit...).